Birdland steht für:

 Birdland (Jazz-Titel), Fusionjazz-Stück (Weather Report, 1977)
 Lullaby of Birdland, Jazz-Standard (George Shearing Quintet, 1952)

Jazzclubs:
 Birdland (Hamburg)
 Birdland Neuburg
 Birdland (New York)
 Birdland (Wien) (Joe Zawinuls Birdland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birdland (Ohio), im Butler County
 Birdland (Pennsylvania), im Berks County
 Birdland (Utah), im Davis County